Le sigle OSAV peut faire référence à :
 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, agence suisse du Département fédéral de l'intérieur ;
 Organisation de coopération des syndicats autonomes, syndicat du Suriname.